Cucal – nome comune della sottofamiglia di uccelli Centropodinae
Cucal – montagna nelle Dolomiti di Fiemme